Чистопо́лье () — посёлок, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина).

Население составляет 122 жителя (2006 год). Плотность населения — 508,33 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1564 году.

Посёлок Чистополье находится примерно в 28 км к юго-востоку от центра города Бобровица. Средняя высота населённого пункта — 134 м над уровнем моря. Посёлок находится в зоне умеренного умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Чистополье на сайте Верховной Рады Украины

 

Населённые пункты Бобровицкого района